Сэр Джеймс Голуэй (Голвей) , известный как "Человек с золотой флейтой" (; род. 8 декабря 1939, Белфаст) — британский флейтист североирландского происхождения, является наиболее влиятельным флейтистом нашего времени.

Биография 
Вырос в рабочем пригороде Белфаста, где игра на флейте (народная и поп-музыка) была популярным развлечением, и получил первые уроки у своего дяди, руководившего ансамблем флейтистов-любителей. Затем продолжил обучение в Белфасте у Мюриэл Доун (); в Лондоне в Королевской академии музыки у Джона Френсиса () и в Гилдхоллской школе музыки и театра у Джеффри Гильберта (); в Парижской консерватории у Гастона Крюнеля (). Брал частные уроки у Рампаля и Моиза. Однако учёбу в Парижской консерватории Голуэй оставил и диплома о высшем образовании так и не получил.

Профессиональную деятельность Голуэй начал в Королевском духовом оркестре. Затем работал в оркестре Шекспировского театра в Стратфорде-на-Эйвоне, оркестре Уэльской национальной оперы и Королевском театре Ковент-Гарден, играл на пикколо в Симфоническом оркестре BBC.

В 1967 был солистом Лондонского симфонического оркестра, с 1967 по 1969 солистом Королевского филармонического оркестра. Был первым флейтистом Берлинского филармонического оркестра под управлением Караяна (1969—1975). Затем начал сольную деятельность.

В репертуаре Голуэя широкий круг классических сочинений: Вивальди, Бах, Моцарт, Данци, Рейха, Чимароза, Шуберт, Штраус и др. Его интересует и современная музыка — в частности, он сотрудничал с такими композиторами, как Джон Корильяно и Лоуэлл Либерман.

В 1978 г. Голуэй записал кавер-версию знаменитого хита Джона Денвера «Annie’s Song», достигавшую третьего места в британских чартах, а много лет спустя Голуэем была записана сольная партия флейты для саундтрека 3-ей части киноэпопеи «Властелин колец». Он исполняет также музыку народов мира, популярные и джазовые мелодии.

Всего лишь один семестр Голуэй преподавал в Истменовской школе музыки (США). Среди его немногочисленных частных учеников известные флейтисты: Раффаэле Тревизани, Андреа Олива () и Бюлент Эвсил ().

Несмотря на плотное расписание, он находит время для того, чтобы делиться с молодым поколением своим опытом и мудростью, проводя мастер-классы, распространяя новые сочинения для флейты, публикуя статьи, книги и учебники для флейты. Также вёл музыкально-просветительские передачи на телевидении, на основе которых в 1982 году была выпущена книга Уильяма Манна (William Mann) "James Galway's Music in Time". Вместе со своей супругой леди Голуэй, он руководит Международной школой флейтистов в Веггисе (Швейцария) каждое лето, что дает ему возможность персональной встречи со студентами разных уровней.

В 1979 г. Голуэй выпустил автобиографию (New York: St. Martin’s Press, 1979).
В 1982 г. вышла книга Голуэя «Флейта» (London: Macdonald & Co (Publishers) Ltd).

В настоящее время сэр Джеймс живёт в Люцерне (Швейцария).

Его именем назван сорт крупных махровых роз.

Признание 
Орден Британской Империи (1979). Музыкант года (США, 1997). Возведен в дворянское достоинство (2001). Введён в Зал славы журнала Gramophone .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на сайте IMDB

Флейтисты по алфавиту
Академические музыканты Великобритании
Флейтисты Великобритании
Флейтисты Ирландии
Музыканты Берлинского филармонического оркестра
Музыканты Лондонского симфонического оркестра
Лауреаты международного фестиваля «Пражская весна»
Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Зал славы Gramophone
Лауреаты премии журнала Gramophone
Почётные доктора Университета Майами